Minerve est originellement le nom d'une déesse romaine. On retrouve ce nom (nom propre ou nom commun) dans divers contextes.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (93) Minerve est un astéroïde de la ceinture principale, de type C.

Médecine 
 Une minerve peut désigner une orthèse c'est-à-dire un appareillage permettant de maintenir la tête et le cou dans une position fixe l'un par rapport à l'autre. Elle est utilisée notamment pour la récupération après des lésions du cou, par exemple, à la suite d'un coup du lapin lors d'un accident.

Orfèvrerie 
 La minerve est un poinçon en orfèvrerie, employé notamment par les pétissiers.

Physique nucléaire 
 Minerve est un réacteur nucléaire de recherche localisé au  Centre de Cadarache (Bouches-du-Rhône, France) de faible puissance (), également utilisé à des fins d'enseignement, qui permet de former de futurs agents de conduite de réacteurs. Il s'agit de l'installation nucléaire de base française n°95 (INB 95).

Typographie 
 Une minerve est une presse typographique à pédale de petit format.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Le prix Minerve est une récompense attribuée à des films publicitaires.

Édition 
 La Minerve est un journal canadien du .
 Minerve ou De la sagesse, un recueil d'Alain (1939).

Entreprises et produits 
 Minerve était une compagnie aérienne française.

Gastronomie 
 Une minerve est une pâtisserie du sud de la France.

Marine 
 Quinze bâtiments de la marine de guerre française se sont appelés , entre le .

Monuments 
 La basilique de la Minerve est une basilique située à Rome, place de la Minerve, dans le quartier du Panthéon.
 Le temple de Minerve est un ancien temple romain situé à Assise (Ombrie, Italie), transformé en église.

Mythologie 
 Minerve est une déesse de la mythologie romaine, associée à Athéna de la mythologie grecque.

Sports 
 Le prix Minerve (ou Minerve-Shadwell) est une course hippique pour pouliches de 3 ans, sur , qui se déroule en août lors du meeting d'été de Deauville.

Toponyme 

 Minerve, une commune française de l'Hérault ;
 La Minerve, une municipalité dans les Laurentides, au Québec, au Canada ;
 le lac La Minerve, un plan d'eau de la région des Laurentides, au Québec, au Canada.

Notes et références

Voir aussi